San Fernando kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Nunatak San Fernando,

Argentina 

 Departamento de San Fernando, kommun, Chaco, 
 San Fernandos flygplats (Argentina), 
San Fernando del Valle de Catamarca

Chile 

 San Fernando (kommun i Chile), Región de O'Higgins, Provincia de Colchagua,  
San Fernando, Chile – centralort i kommunen

Colombia 

 San Fernando (kommun), Colombia,

Ecuador 

 San Fernando (kanton), Azuay,

Filippinerna 

 San Fernando (La Union), 
 San Fernando (Pampanga), 
 San Fernando (Camarines Sur), 
 San Fernando (Masbate), 
 San Fernando (Cebu), 
 San Fernando (Romblon), 
 San Fernando (Bukidnon),

Honduras 

 San Fernando (kommun), Honduras, 
 San Fernando, Honduras,

Mexiko 

 San Fernando, Tamaulipas, 
 San Fernando, Chiapas, 
 San Fernando, Michoacán de Ocampo, 
 San Fernando (kommun), Chiapas, 
 San Fernando (kommun), Tamaulipas, 
 San Fernando, Quintana Roo, 
 San Fernando, Huixtán, 
 San Fernando, Mineral de la Reforma, 
 San Fernando, Tabasco, 
 San Fernando, Pantelhó, 
 San Fernando, Motozintla, 
 San Fernando, Ensenada, 
 San Fernando, Guerrero, 
 San Fernando, Guanajuato, 
 San Fernando, Amatán, 
 San Fernando, Jalisco, 
 San Fernando, Oaxaca, 
 San Fernando, Hidalgo,

Nicaragua 

 San Fernando, Nicaragua, kommun,

Spanien 

 San Fernando, Cádiz, stad och kommun, 
 San Fernando de Henares (kommun), Madrid, Provincia de Madrid, 
 San Fernando de Henares (kommunhuvudort), Madrid, Provincia de Madrid, 
 San Fernando de Maspalomas, Provincia de Las Palmas,

Trinidad och Tobago 

 San Fernando (Trinidad och Tobago), regionhuvudort,

USA 

 San Fernando, Kalifornien, ort, Los Angeles County, 
 San Fernando-dalen i Kalifornien

Venezuela
San Fernando de Apure – den administrativa huvudorten för delstaten Apure

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Ecuadorförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade Trinidad och Tobagoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar